Џајнагар Маџилпур (), познат и као Џајнагар и Џојнагар, град је у индијској држави Западни Бенгал. Налази се у јужном делу Колкате.

Историја

Географија

Клима

Извори

Спољашње везе 
 
 

Градови у Индији